Palophagus är ett släkte av skalbaggar. Palophagus ingår i familjen Megalopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Palophagus